Herkul može značiti:

 Herkul (zviježđe), zviježđe
 Herkul (mitologija), lik iz rimske mitologije, pandan Heraklu

Filmovi:
 Herkul (1958), glumi Steve Reeves
 Herkul (1983), glumi Lou Ferrigno
 Herkul (1997), animirani film Walt Disney Animation Studiosa